UNF est un sigle signifiant :
 University of North Florida, université de Floride du Nord ;
 Universidad Nacional de Formosa, université de Formosa (Argentine) ;
 United Nations Foundation, une fondation créée par Ted Turner ;
 Unified fine thread, « filetage fin normalisé », une norme de visserie ;
 Ungdomens Nykterhetsförbund : en Suède, un mouvement de jeunes contre l'alcool.
 United National Front, alliance de parti politique au Sri Lanka